Будницкий — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Будницкий, Даниил Зельманович (1903—1937) — советский физик, заместитель директора ЛФТИ по науке.
 Лев Давыдович Будницкий (1915—2001) — руководящий работник промышленности СССР, директор Томского завода режущих инструментов.
 Олег Витальевич Будницкий (род. 1954) — советский и российский историк, доктор исторических наук.



Топоним 
 Будницкий — посёлок, Эсьмонский сельсовет, Белыничский район, Могилёвская область.